Індза́гі, Індза́ґі () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Сімоне Індзагі (* 1976) — італійський футболіст і тренер. Молодший брат Філіппо Індзагі.
 Філіппо Індзагі (* 1973) — італійський футболіст і тренер.

Італійські прізвища